«Москва-Курская»:
 Москва-Курская — железнодорожная станция в Москве. 
 Москва-Курская — локомотивное депо в Москве.